Dzień Męczenników – święto państwowe obchodzone w wielu krajach. Jest ono wspomnieniem po osobach, które zginęły w obronie niepodległości ojczyzny.

Dzień Męczenników obchodzą:
 4 stycznia:
  – Dzień Męczenników Kolonialnych Represji
  – Dzień Męczenników Niepodległości
 9 stycznia – 
 20 stycznia – 
 29 stycznia – 
 30 stycznia –  (rocznica śmierci Gandhiego)
 26 marca – 
 24 kwietnia –  – Armenian Christian Martyr day (Ormiański Dzień Męczennika Chrześcijańskiego)
 6 maja:
 
 
 
 20 czerwca –

Bibliografia 
  na wortalu migranci.pl

Męczenników